Fantasy kan syfta på:

 Fantasy – en kulturell genre där en avvikande verklighet, till exempel magi eller andra övernaturliga företeelser, spelar en viktig roll
 Fantasyfilm – en filmgenre som behandlar fantastiska element som magi, mytologiska varelser, sagoväsen och främmande världar
 Heroisk fantasy – den gren av fantasy-litteraturen där en osannolikt stark hjälte kämpar
 Low fantasy – en fiktion som utspelar sig i en fiktiv, lågteknologisk värld med få eller inga fantastiska/övernaturliga inslag
 Fantasy (Appletons-låt) – en singel från 2003 av den brittisk-kanadensiska duon Appleton (Natalie Appleton och Nicole Appleton)
 Fantasy (Aiko Kayos-låt) – en singel från 2004 av den japanska sångaren Aiko Kayo
 Fantasy (album av Carole King) – ett album från 1973 av Carole King
Fantasy - fantasyrollspel utgivet av Svenska Saga Games.
 Fantasy (Mariah Carey-låt) – singel från 1995 av Mariah Carey
 Fantasie (album av Münchener Freiheit) – ett album från 1988 av Münchener Freiheit
 Fantasy (R&B-grupp) – en sånggrupp från New York
 Fantasy Records – ett skivbolag från USA, bildad 1949
 Fantasy (album av Jay Chou) – Jay Chou's andra album, som kom den 1 september 2001
 Fantasy (album av Lena Philipsson) – ett album från 1993 av Lena Philipsson
 Fantasy – tidigare namn för det franska bandet Fairyland
 Fantasy (dryck) – en tidigare läskedryck i Sverige
 Fantasy (parfym) – en parfym av Britney Spears i samarbete med Elizabeth Arden
Fantasy! - old school gaming, ett rollspel utgivet av SagaGames

Se även
 Double Fantasy
 Fantasy Island (olika betydelser)